Zhenyuan kan syfta på:

Kina
Zhenyuan, Qiandongnan –  ett härad i Guizhou-provinsen
Zhenyuan, Qingyang – ett härad i Gansu-provinsen
Zhenyuan, Pu'er – ett autonomt härad i Yunnan-provinsen
 Zhenyuan (köpinghuvudort i Kina, Shaanxi, lat 34,33, long 108,20) – en ort i provinsen Shaanxi

WP:Projekt Kina